HBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hobart Bay (Alaska) (Stati Uniti)